Splendeur peut désigner :

 Splendeur (Splendor), un film américain d’Elliott Nugent sorti en 1935;
 Splendeur (Splendor), un film américano-britannique de Gregg Araki sorti en 1999.